56 Dywizja Piechoty Imperium Rosyjskiego
 56 Dywizja Strzelców